Krausberg ist der Name folgender Berge:

 Krausberg, 2900 m hoher und etwas isolierter Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Krausberg (Dernau), 355,4 m hoher Berg im Ahrgebirge in der Ortsgemeinde Dernau, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz